

Cinema 
 Due per la strada (Two for the Road) – film del 1967 diretto da Stanley Donen

Musica 
 Two for the Road – album di Larry Coryell e Steve Khan del 1977
 Two for the Road – album di Carmen McRae e George Shearing del 1980
 Two for the Road – album di Dave Grusin del 1997